El Mas d'en Mariano és un mas situat al municipi de Bellmunt del Priorat a la comarca catalana del Priorat.

Referències 

Mariano
Edificis de Bellmunt del Priorat